Кри́стиан Чарльз Фи́лип Бейл (; род. 30 января 1974, Хаверфордуэст, Пембрукшир, Уэльс, Великобритания) — британский и американский актёр. Лауреат премии «Оскар», двух премий «Золотой глобус» и двух наград Американской Гильдии киноактёров. В 2011 году журнал Time включил Бейла в список 100 самых влиятельных людей мира.

Бейл родился в Уэльсе в английской семье. Прорывом для Бейла стала роль в военном фильме Стивена Спилберга «Империя солнца». Спустя больше десяти лет после того, как Бейл сыграл главные и второстепенные роли в фильмах, он получил широкую популярность благодаря ролям в чёрной комедии «Американский психопат» и психологическом триллере «Машинист». В 2005 году Бейл сыграл супергероя Бэтмена в кинокомиксе «Бэтмен: Начало» и вновь исполнил роль в лентах «Тёмный рыцарь» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды». Актёрская игра вызвала всеобщее признание критиков, а трилогия стала одной из самых кассовых франшиз.

Бейл продолжал играть главные роли в фильмах, в том числе в исторической драме «Престиж», боевике «Терминатор: Да придёт спаситель», криминальной драме «Джонни Д.», киноэпопее «Исход: Цари и боги» и исторической драме «Обещание». За роль боксёра Дикки Эклунда в байопике «Боец» Бейл забрал статуэтки «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». В последующие годы он номинировался на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в чёрной комедии «Афера по-американски» и биографических драмах «Игра на понижение» и «Власть».

Ранние годы и образование 
Кристиан Чарльз Филип Бейл появился на свет 30 января 1974 года в Хаверфордуэсте, графство Пембрукшир, в семье англичан — цирковой артистки Дженни Джеймс и предпринимателя и активиста . «Я родился в Уэльсе, но я не валлиец — я англичанин», — отмечал Бейл. У Кристиана есть две старшие сестры, Шэрон и Луиза, и единокровная сестра от первого брака отца, Эрин. Один из его дедов был стендап-комиком, другой был дублером актёра Джона Уэйна. Бейл и его семья покинули Уэльс, когда ему было два года, и, пожив в Португалии и Оксфордшире, Англия, поселились в Борнмуте. Когда Бейлу было 15 лет, его семья жила в 15 городах. Позже актёр признавался, что переезды были вызваны необходимостью, чем выбором семьи, и что переезды оказали большое влияние на актёрскую карьеру Бейла. Он поступил в  и бросил в 16 лет. Родители Бейла развелись в 1991 году. В 17 лет он переехал со своей сестрой Луизой и отцом в Лос-Анджелес.

В детстве Бейл увлекался балетом. Его первой актёрской работой стало участие в рекламе кондиционера для белья Lenor. Также Бейл снялся в рекламе хлопьев Pac-Man. После того как его сестра получила роль в мюзикле в Вест-Энде, Бейл задумался об актёрской деятельности. Позже актёр рассказывал, что не считал профессию актёра привлекательной, но продолжал ею увлекаться по просьбе окружающих, потому что у Бейла не было причин не делать этого. После участия в школьных спектаклях Бейл сыграл вместе с Роуэном Аткинсоном в пьесе «Ботан» в Вест-Энде в 1984 году. Никакого обучения актёрскому мастерству Бейл не проходил.

Актёрская карьера

Первые роли и прорыв (1986—1999) 
В 10 лет Бейл решил, что хочет стать актёром, и получил небольшую роль в телефильме «Анастасия: Загадка Анны». Тогдашняя жена режиссёра Стивена Спилберга Эми Ирвинг, которая также снималась в фильме, лично посоветовала Бейлу сняться в «Империи солнца». 13-летний Бейл был выбран среди 4000 детей на роль британского мальчика, который попал в плен к японцам во время Второй мировой войны. Эта роль привела Бейла к славе. Его актёрская игра вызвала признание критиков и принесла премию Национального совета кинокритиков США за лучшую несовершеннолетнюю роль. Ранее в том же году Бейл снялся в фэнтези «Мио, мой Мио», экранизации одноимённой книги Астрид Линдгрен. Успех «Империи солнца» привёл к тому, что над Бейлом издевались в школе. Он стал с недоверием относиться к актёрской профессии из-за внимания прессы. Позже актёр рассказывал, что в юности продолжал заниматься профессией по финансовым причинам. Примерно в это же время актёр и режиссёр Кеннет Брана предложил Бейлу сняться в ленте «Генри V». В 1990 году Бейл сыграл Джима Хоукинса в «Острове сокровищ», телевизионной экранизации одноимённого романа Роберта Льюиса Стивенсона.

В 1992 году Бейл снялся в музыкальном фильме Disney «Продавцы новостей», который не имел успеха в коммерческом и критическом плане. Критик издания Vulture Ребекка Милзофф назвала Бейла не очень хорошим певцом, но когда его голос срывается во время исполнения песни «Santa Fe», это выглядит очаровательно. В 1993 году Бейл сыграл в картине «Дети свинга» о подростках, которые тайно слушают запрещённый джаз во время расцвета нацистской Германии. Позже Вайнона Райдер посоветовала Бейлу сыграть Теодора «Лори» Лоуренса в экранизации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Картина была успешна в прокате и высоко оценена критиками. В 1995 году Бейл озвучил Томаса, верного друга капитана Джона Смита, в анимационном фильме Disney «Покахонтас», который получил неоднозначные отзывы критиков. В следующем году Бейл исполнил небольшую роль в ленте «Портрет леди», основанной на  Генри Джеймса. В 1998 году он появился в музыкальном фильме «Бархатная золотая жила», действие которого происходит в 1970-х годах в эпоху глэм-рока. В 1999 году Бейл сыграл Деметрия в картине «Сон в летнюю ночь», экранизации одноимённой пьесы Уильяма Шекспира.

Рост популярности и коммерческие провалы (2000—2004) 
Бейл сыграл Патрика Бэйтмана, инвестора фондового рынка, который, как оказалось, является серийным убийцей, в экранизации романа Брета Истона Эллиса «Американский психопат» режиссёра Мэри Хэррон. Изначально кинокомпания Lionsgate хотела взять на роль Леонардо Ди Каприо вместо Бейла, а режиссёром мог стать Оливер Стоун. В итоге Ди Каприо и Стоун отказались от проекта. Бейл месяцами тренировался и загорал, чтобы достичь точёного телосложения Бэйтмана. Актёру вставили коронки на зубы, чтобы воссоздать образ самовлюблённого персонажа. Премьера «Американского психопата» состоялась в 2000 году на кинофестивале «Сандэнс». Энтони Кауфман в журнале IndieWire назвал фильм самым ненавистным. Критик Роджер Эберт писал, что Бейл героичен в том, что он с энтузиазмом погружает персонажа в презрение. Отличительной чертой актёра является отсутствие инстинкта самосохранения. Лента появилась в прокате в апреле 2000 года и имела коммерческий и критический успех, а позже она обрела культовый статус. Эта роль сделала Бейла ведущим актёром.

После «Американского психопата» карьера Бейла потерпела критический и коммерческий провал. Позже он сыграл Уолтера Уэйда мл., антагониста и сына влиятельного миллионера, в боевике Джона Синглтона «Шафт», а затем греческого рыбака Мандраса в экранизации романа «Выбор капитана Корелли» вместе с Николасом Кейджем и Пенелопой Крус. Бейл заявлял, что в «Выборе капитана Корелли» ему было интересно играть роль с точки зрения передачи эмоций. В 2002 году Бейл снялся в трёх фильмах: «Лорел Каньон», «Власть огня» и «Эквилибриум». В рецензии к «Лорел Каньон»  из издания Entertainment Weekly назвала игру Бейла придирчивой. В «Эквилибриуме» Бейл сыграл полицейского, который владеет ган-катой, вымышленным боевым искусством. Бейл сыграл страдающего бессонницей станочника в психологическом триллере «Машинист». Готовясь к роли, актёр курил сигареты и пил виски. Позже он расширил свой рацион, питаясь каждый день чёрным кофе, яблоком и банкой с тунцом. Бейл сбросил  и стал весить , чтобы сыграть персонажа, который в сценарии был прописан как «ходячий скелет». «Машинист» вышел в прокат в октябре 2004 года и провалился в прокате. Критик Orlando Sentinel Роджер Мур назвал «Машиниста» одним из лучших фильмов года. Журналист Тодд Маккарти из Variety писал, что агрессивная и мучительная игра Бейла дала ему сильную опору.

Бэтмен и драматические роли (2005—2008) 

В 2005 году Бейл сыграл супергероя Бэтмена в кинокомиксе Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало», перезапуске серии фильмов о Бэтмене. По мнению режиссёра, у Бейла был тот баланс тьмы и света, который Нолан искал. После «Машиниста» Бейл набрал мышечную массу и стал весить . Бейл обучался владению оружием, Вин-Чун и боевому методу Кейси. Бейл озвучивал Уэйна и Бэтмена по-разному. Для Бэтмена актёр использовал хрипящий голос, который, по мнению Нолана, хорошо соответствовал внешнему виду супергероя. «Бэтмен: Начало» вышел в прокат в США в июне 2005 года. Журналисты сайта Vulture Тим Грирсон и Уилл Литч похвалили Бейла за чуткий, умный образ избалованного, своенравного Брюса, который наконец повзрослел и борется с преступностью. Игра Бейла принесла ему награду MTV в номинации «Лучший киногерой». Позже в том же году Бейл озвучил Хоула, волшебника, в англоязычном дубляже «Ходячего замка» Хаяо Миядзаки, японской анимационной экранизации одноимённого детского романа Дайаны Уинн Джонс. Он согласился озвучить роль после того, как посмотрел «Унесённые призраками».

Также в 2005 году Бейл сыграл американского ветерана войны, страдающего посттравматическом стрессовым расстройством, в криминальной драме Дэвида Эйера «Крутые времена», премьера которой состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. Позже актёр исполнил роль колониста Джона Рольфа в исторической драме Терренса Малика «Новый Свет», вдохновленной историями Покахонтас. Лента появилась в кинотеатрах 25 декабря 2005 года. В следующем году состоялась премьера драмы Вернера Херцога «Спасительный рассвет», в которой Бейл сыграл американского лётчика-истребителя Дитера Денглера, борющегося за свою жизнь после того, как был сбит и попал в плен во время войны во Вьетнаме. Херцог назвал Бэйла одним из величайших актеров своего поколения задолго до того, как он сыграл Бэтмена. Критик газеты The Austin Chronicle Марджори Баумгартен писал, что Бейл продолжает мастерски владеть ещё одним американским типом личности. Бейл вновь сыграл роль Бэтмена в сиквеле «Бэтмена: Начало» под названием «Тёмный рыцарь», премьера которого состоялась в июле 2008 года. Кинокомикс получил признание критиков и стал четвёртым фильмом, собравшим свыше 1 миллиарда долларов в прокате. Актёр проделал много собственных трюков, в том числе один, в котором он стоял на крыше Сирс-тауэр в Чикаго. Критики признали «Тёмного рыцаря» лучшим фильмом о супергероях.

В 2006 году Бейл воссоединился с Ноланом в фильме «Престиж». Экранизация одноимённого романа Кристофера Приста повествует о соперничестве между двумя фокусниками викторианской эпохи, роли которых сыграли Бейл и Хью Джекман. Несмотря на признание критиков, фильм показал скромные результаты в прокате, собрав 110 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов. Кинокритик газеты The New York Times Э. О. Скотт отметил яростную сущность Бейла и назвал его игру тем, чем можно насладиться. Позже в 2007 году Бейл снялся в драмах «Меня там нет» и «Поезд на Юму». В «Меня там нет» сыграл два воплощения музыканта Боба Дилана. Актёр охарактеризовал свои роли как двух мужчин, пытающихся найти истину. Свой интерес к съёмкам «Поезд на Юму» Бейл объяснил любовью к фильмам, где он просто грязный и ползает в грязи.

Завершение трилогии «Тёмный рыцарь» и признание (2009 — настоящее время) 
В феврале 2008 года Warner Bros. официально сообщила, что Бейл сыграет лидера восстания Джона Коннора в постапокалиптическом боевике «Терминатор: Да придёт спаситель». Режиссёр Макджи назвал Бейла самым надёжным актёром своего поколения. В следующем году в интернете появилась аудиозапись, на которой Бейл матом ругается с оператором  во время съёмок сцены с участием Брайс Даллас Ховард. В итоге Бейл пригрозил отказаться от участия в фильме, если Херлбата не уволят. Несколько кинодеятелей встали на защиту Бэйла, объяснив инцидент его увлечением актёрским мастерством. В феврале 2009 года Бейл принёс публичные извинения, назвав свой эмоциональный срыв непростительным, и подтвердил, что извинился перед Херлбатом. «Терминатор: Да придёт спаситель» вышел в мае 2009 года и получил смешанные отзывы. Журналист газеты USA Today  назвала работу Бейла поразительно одномерной. Рецензент Джейк Уилсон из The Age писал, что он показал одно из своих наименее убедительных выступлений. Позже Бейл признался, что во время съёмок знал, что фильм не оживит франшизу о Терминаторе, как ему хотелось. Актёр сообщил, что больше не будет работать с Макджи.

Бейл сыграл агента ФБР Мелвина Пёрвиса вместе с Джонни Деппом в роли гангстера Джона Диллинджера в криминальной драме Майкла Манна «Джонни Д.». Лента вышла в июле 2009 года. Она получила высокие оценки критиков и была коммерчески успешной. В 2010 году Бейл исполнил заглавную роль Дикки Эклунда, профессионального боксера, чья карьера рухнула из-за наркозависимости, в драме Дэвида О. Расселла «Боец». В фильме рассказывается история отношений Эклунда и его брата и боксёра Микки Уорда, которого сыграл Марк Уолберг. Ради роли Бейл похудел на .  из San Francisco Chronicle назвал его игру проницательной, физически точной и психологически серьёзной. Бейл получил «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. В 2011 году актёр сыграл в исторической драме Чжан Имоу «Цветы войны», ставшей самым кассовым китайским фильмом года. Бейл вновь сыграл Бэтмена у Кристофера Нолана в сиквеле «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», вышедшем в прокате в июле 2012 года. Актёр охарактеризовал Бэтмена в фильме как раскаявшегося отшельника, который страдает плохим психическим и физическим здоровьем после событий «Тёмного рыцаря». Трилогия «Тёмный рыцарь» стала одной из самых кассовых кинофраншиз. Также она считается одной из лучших кинофраншиз по комиксам. Игра Бейла в трёх фильмах получила всеобщее признание. Издания The Guardian, NME и Radio Times признали Бейла лучшим экранным образом Бэтмена.

В 2013 году Бейл сыграл сталелитейщика в триллере Скотта Купера «Из пекла». Купер переписал сценарий специально под Бейла ещё до того, как они встретились. Критики положительно отозвались о фильме и сочли его отличным началом следующего этапа в карьере Бэйла после роли Бэтмена. Журналист Variety Кристофер Тэпли назвал работу Бейла одной из лучших в карьере актёра. В том же году Бейл воссоединился с Дэвидом О. Расселом в криминальной чёрной комедии «Афера по-американски». Готовясь к роли мошенника Ирвинга Розенфельда, Бейл посмотрел интервью с реальным мошенником Мелом Уайнбергом, который послужил прототипом персонажа. Актёр набрал , побрил часть головы и принял сутулую позу, что вызвало у него грыжу межпозвоночного диска. Обозреватель нью-йоркской газеты Daily News Джо Ноймайер назвал игру Бейла грустной, смешной и захватывающей. За свою роль актёр был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

В 2017 году актёр вновь экспериментировал с весом, набрав более 30 кг для роли бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме «Власть». Актер в целом известен своей открытостью к изменениям тела, в частности, к корректировке веса для роли. Перевоплощение Бейла принесло ему второй «Золотой глобус», а также новые номинации на «Оскар» и «BAFTA» и награду Американской Гильдии киноактёров в категории «Лучший актёр». В 2019 году актёр воплотил образ английского автогонщика Кена Майлза в картине Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrari». Картина основана на книге американского писателя и журналиста  . За свою роль Бейл получил номинацию на награду Американской Гильдии киноактёров в категории «Лучший актёр» и премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актёр в драматической картине».

Личная жизнь 
29 января 2000 года Бейл женился на бывшей модели Сандре Блажич (Сиби Блейзик), визажистке и личной ассистентке Вайноны Райдер. У пары есть двое детей — дочь Эммалайн (род. 2005) и сын Джозеф (род. 2014).

Как и его отец, Бейл активно поддерживает природоохранные группы, такие как «Гринпис» и Всемирный фонд дикой природы.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Литература

Ссылки 

 Фильмография, биография, цитаты Кристиана Бейла

 
Дети-актёры Великобритании
Иммигрировавшие в США из Великобритании
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии «Империя»
Киноактёры Великобритании
Актёры озвучивания Великобритании